Лоюэ́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Каллак. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22132.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 440 км к западу от Парижа, в 145 км западнее Ренна, в 60 км к западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 262 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 164 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 104 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 63,4 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 104 активных работали 95 человек (53 мужчины и 42 женщины), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 60 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жюдос (XVI век). Исторический памятник с 1926 года
 Бронзовый колокол (1634 год). Диаметр — 85 см. Исторический памятник с 1942 года
 Статуя «Мадонна с младенцем» (XVI век). Высота — 150 см. Исторический памятник с 1971 года
 Крытый проход (эпоха неолита). Исторический памятник с 1964 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор